Topolovka si può riferire a:
 un centro abitato della Slovacchia orientale
 un centro abitato della Russia orientale